Boring se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alice Middleton Boring
 Charles Andrew Boring